Cometa – corpo celeste di piccole dimensioni, composto prevalentemente di ghiaccio
 Cometa – figura dell'araldica
 Cometa – EP dei Marlene Kuntz del 2001
 Cometa – singolo di Izi del 2019
 Cometa Edizioni Musicali – società di produzione di edizioni musicali cinematografiche e brani per la sonorizzazione
 Cometa di Betlemme – la stella cometa così come descritta nei Vangeli e nella cultura popolare

Pagine correlate
Cometo
Comete (disambigua)